Mladina (Kroatië)
Mladina (tijdschrift)